Luke Gazdic (né le  à Toronto dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien et croate de hockey sur glace.

Biographie 

En 2007, il est repêché par les Stars de Dallas en ,  au total.

En 2008, il commence sa carrière professionnelle avec les Steelheads de l'Idaho dans l'ECHL.

En 2013, les Stars de Dallas le placent au ballotage ; il est réclamé le  par les Oilers d'Edmonton. Le  octobre, lors de l'ouverture de la saison 2013-2014, il inscrit son premier but dans la LNH et le premier but de la saison pour les Oilers d'Edmonton contre Ondrej Pavelec des Jets de Winnipeg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Otters d'Érié|| LHO|| 58|| 5|| 8|| 13|| 136|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Otters d'Érié || LHO|| 67|| 17|| 12|| 29|| 144|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Otters d'Érié || LHO|| 63|| 20|| 10|| 30|| 127|| 5|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
| 2008-2009|| Steelheads de l'Idaho || ECHL|| 2|| 1|| 0|| 1|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Stars du Texas || LAH || 49|| 3|| 1|| 4|| 155|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Steelheads de l'Idaho || ECHL || 4|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Stars du Texas || LAH || 72|| 9|| 8|| 17|| 110|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| Stars du Texas || LAH || 76|| 11|| 12|| 23|| 102|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Stars du Texas || LAH ||59 ||4 ||7 ||11 ||80 ||8 || 0|| 0|| 0||19 
|-
| 2013-2014|| Oilers d'Edmonton|| LNH || 67 || 2 || 2 || 4 || 127|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 40 || 2 || 1 || 3 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 5 || 2 || 0 || 2 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 29 || 1 || 0 || 1 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 11 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Devils d'Albany || LAH || 37 || 1 || 6 || 7 || 63 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton ||LAH ||61 ||1 ||1 ||2 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego ||LAH ||20 ||3 ||4 ||7 ||39 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   

| 147 || 5 || 3 || 8 || 206 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur croate de hockey sur glace
Joueur des Otters d'Érié
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Oilers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)